The Chariots of the Lord è una poesia del Rev. John Brownlie, D.D., messa in musica da Edward Elgar nel 1914.

La canzone fu scritta per Clara Butt ed eseguita per la prima volta da lei nella Royal Albert Hall il 28 giugno 1914. Fu pubblicata da Boosey & Co.

Versi
THE CHARIOTS OF THE LORD

The chariots of the Lord are strong,
Their number passeth ken ;
Mount them and fight against the wrong,
Ye who are valiant men.

Where, unabashed, the power of sin
Vaunts an unhindered sway,
Ride, in the strength of God, and win
Fresh laurels in the fray.

Where hands are weak, and hearts are faint,
Through conflict sharp and sore ;
Where hearts that murmur no complaint,
Shrink at the thought of more :

There let the power of God be shown,
To quell satanic might ;
To rescue those who strive alone,
Despondent in the flight.

For freedom wield the sword of might,
And cut the hands that bind ;
Strike boldly in the name of right,
And still fresh laurels find.

Where unabashed, the power of sin
Vaunts an unhindered sway,
Ride, in the strength of God, and win
Fresh laurels in the fray.

Incisioni 
 "The Unknown Elgar" include "The Chariots of the Lord" eseguito da Stephen Holloway (basso), con Barry Collett (pianoforte).

Note

Bibliografia
Banfield, Stephen, Sensibility and English Song: Critical studies of the early 20th century (Cambridge University Press, 1985) 
Kennedy, Michael, Portrait of Elgar (Oxford University Press, 1968) 
Moore, Jerrold N. “Edward Elgar: a creative life” (Oxford University Press, 1984)

Collegamenti esterni
 
 Sheet music for "The Chariots of the Lord", Boosey & Co., 1914.

Composizioni di Edward Elgar
Brani musicali del 1914